Miguel Benítez puede referirse a:

 Miguel Benítez Lara, jugador profesional de pádel español,
 Miguel Ángel Benítez Guayuan, futbolista paraguayo,
 Miguel Benítez de Castro, escritor español del siglo XX.

